Государственный флаг Мэнцзяна () представляет собой изображение семи горизонтальных разновеликих полос — по центру красная, кверху и книзу от неё две белые, затем две синие и две жёлтые. Центральная (красная) и крайние (жёлтые) полосы по ширине одинаковы, причём ширина каждой из них равна совокупной ширине пары из белой и синей полосы. Ширина белой полосы составляет одну треть синей.

Согласно правительственному манифесту и соответствующим статьям Договора об объединении (то есть конституции) правительства автономного Мэнцзяна с такими же по статусу администрациями провинций Южного Чахара () и Северной Шэньси (), четыре цвета государственного флага этого марионеточного режима Японской империи указывали на составлявших 80 % населения управляемой территории ханьцев (жёлтый), далее — монголов (синий), мусульман (белый) и японцев (красный).

Как объединяющее начало, красная полоса — цвет японцев — должна была располагаться в разных вариантах флага в начале (у древка), сверху или в центре полотнища. Последний вариант флага был утверждён 1 сентября 1939 года.

Флаг Мэнцзяна образца 1939 года был создан по подобию пятиполосного флага Китайской Республики (1912—1928), известному как Пять Рас в Одном Союзе.

См. также 
 Флаг Маньчжоу-го
 Флаги Китая
 Флаг Таиланда
 Флаг Коста-Рики
 Буддийский флаг

Ссылки 
 Mengjiang: Japanese puppet state на сайте Fotw.net

Мэнцзян
Мэнцзян
Флаги по алфавиту
Флаги Китая